Европско првенство у ватерполу 2010. је било 29. Европско првенство, које се одржало у Загребу, Хрватска од 29. августа до 11. септембра 2010. године. 

Утакмице су се играле на Отвореном пливалишту на Сави.

На првенству је учествовало 12 репрезентација подељених у две групе, у којима се играло по једноструком лига систему (свако са сваким једну уткмицу). Победници група су директно ишли у полуфинале, а друголасиране и трећепласиране екипе је играла четвртфинале. 

Првенство је освојила Хрватска, која је у финалу победила репрезентацију Италију резултатом 7:3.

Земље учеснице 

Група A
 
  
  
  
  
  

Група Б

Група A

Резултати 

29. август 2010.

30. август 2010.

1. септембар 2010.

3. септембар 2010.

5. септембар 2010.

Табела

Група Б

Резултати 
29. август 2010.

30. август 2010.

1. септембар 2010.

3. септембар 2010.

5. септембар 2010.

Табела

Финална рунда

Разигравање од 7. до 12. места 
7. септембар 2010

9. септембар 2010

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Утакмица за 7. место

Четвртфинале 
7. септембар

Полуфинале 
9. септембар

Финале

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Спољашње везе 

 Званичан сајт

Европско првенство у ватерполу
Ватерполо у Загребу
Ватерполо у Хрватској
Ватерполо у 2010.